Coahuila hace referencia a varios artículos

Divisiones administrativas en México
 Coahuila de Zaragoza, Estado.
 Coahuila y Texas, antiguo Estado, parte de la Primera República Federal de México;
 Coahuila (Maxcanú), localidad del municipio de Maxcanú en Yucatán.
 Ciudad Coahuila o Estación Coahuila, localidad del municipio de Mexicali en Baja California.